Энона — в греческой мифологии нимфа, дочь Кебрена, бога реки, текущей у Трои.
 (215) Энона — типичный астероид главного пояса, который был обнаружен 7 апреля 1880 года.